Крушение на станции Кори́стовка — крушение пассажирских поездов на станции Користовка Одесской железной дороги 6 ноября 1986 года.

Хронология событий 
6 ноября 1986 года в 3 часа 02 минуты по московскому времени на станции Користовка Одесской железной дороги (Кировоградская область) произошло крушение пассажирских поездов № 635 Кривой Рог — Киев под управлением машиниста Галущенко и помощника машиниста Шишко (локомотивное депо имени Тараса Шевченко) и № 38 Киев — Донецк под управлением машиниста Лазаренко и помощника машиниста Шастуна (локомотивное депо имени Тараса Шевченко) с тяжёлыми последствиями.

По официальной версии, машинист Галущенко (поезд № 635) передал управление локомотивом помощнику машиниста Шишко и во время прибытия поезда на станцию Користовка действия его не контролировал, уснув на посту. Помощник машиниста после проследования входного светофора с двумя жёлтыми огнями при движении по участку, не оборудованному путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации, снизил скорость движения до 30,7 км/час, а затем потерял бдительность. 

Локомотивная бригада далее не реагировала на сигналы и вызов дежурного по станции по радиосвязи и не приняла мер к остановке поезда перед маршрутным светофором с запрещающим сигналом, допустила его проезд, взрез стрелки и столкновение с встречным поездом № 38, следовавшим по второму пути станции без остановки.

Последствия 
В результате крушения до степени исключения из инвентаря повреждены локомотивы обоих поездов: электровозы ЧС4 №№ 005 и 071, разбиты несколько пассажирских вагонов. Погибло 44 человека, ранено 100 человек, из них 27 тяжело.

Примечания

См. также 
 Железнодорожные происшествия в СССР
 Безопасность движения на железнодорожном транспорте

Ссылки 
 Двадцать пять лет назад, 6 ноября 1986 года произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф советского времени

События 6 ноября
Ноябрь 1986 года
1986 год на Украине
Железнодорожные происшествия в Украинской ССР
Железнодорожные происшествия в СССР 1986 года
Железнодорожные происшествия в Кировоградской области
Александрийский район